Safar hat folgende Bedeutungen:

 Safar, islamischer Monat
 Safar (Film), indischer Film von Asit Sen

als Familienname:
 Adel Safar (* 1953), syrischer Politiker, Ministerpräsident
 Amal Nuri Safar, libysches Mitglied des panafrikanischen Parlaments
 Peter Safar (1924–2003), US-amerikanischer Anästhesist österreichischer Herkunft
 Szabolcs Sáfár (* 1974), österreichisch-ungarischer Fußballtorhüter
 Zdeněk Šafář (* 1978), tschechischer Freestyle-Skisportler

als Vorname:
 Səfər Əbiyev (* 1950), aserbaidschanischer Verteidigungsminister
 Safar Iranpak (1948–2009), iranischer Fußballspieler

siehe auch:
 Sfar
 Zafar